Without You (englisch für „Ohne Dich“) steht für:
 Without You (Badfinger-Lied) (1970)
 Without You (Mötley-Crüe-Lied) (1989)
 Without You (David-Guetta-Lied) (2011)
 Without You (Fernsehserie), britische Fernsehserie (2011)

Siehe auch:
 Without You I’m Nothing (Album von Placebo 1998)
 With or Without You (Begriffsklärung)
 Ohne Dich (Begriffsklärung)